Irapa peut désigner :

Toponymes

Irapa : chef-lieu de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 San Antonio de Irapa : capitale de la paroisse civile de San Antionio de Irapa de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 Irapa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 San Antionio de Irapa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme